One Touch of Nature é um filme mudo de curta metragem estadunidense lançado em 1909 e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
 Arthur V. Johnson como John Murray
 Florence Lawrence como Mrs. John Murray
 Marion Leonard como Sicilian Woman
 Charles Inslee como Sicilian Woman's Accomplice
 Harry Solter como Doctor
 Linda Arvidson como Nurse
 Kate Bruce
 Adele DeGarde
 Gladys Egan
 George Gebhardt como Homem no Stage Door
 Jeanie Macpherson
 Gertrude Robinson
 Mack Sennett
 Dorothy West

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens em língua inglesa